Ian Thomas peut désigner :
 Ian Thomas (né en 1950), musicien canadien ;
 Ian Thomas, musicien américain ;
 Ian Thomas, joueur de cricket gallois ;
 Ian Thomas (né en 1987), joueur américain de baseball ;
 Ian C. Thomas, dessinateur australien.